Il doppio del torneo di tennis Trani Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Álex López Morón che hanno battuto in finale Martin Štěpánek e Jan Vacek 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Álex López Morón (Campioni)
 Enzo Artoni /  Federico Browne (primo turno)

 Daniele Giorgini /  Manuel Jorquera (semifinali)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2004